Леони́д Богусла́вский:

 Богуславский, Леонид Антонович (1859—1902) — русский военный историк, подполковник.
 Богуславский, Леонид Борисович (род. 1951) — основатель международной инвестиционной компании ru-Net.